Rosalinda är ett släkte av nässeldjur. Rosalinda ingår i familjen Rosalindidae. 

Rosalinda är enda släktet i familjen Rosalindidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Rosalinda